Jovellanos - município de Cuba.
 Gaspar Melchor de Jovellanos - escritor, jurista e político ilustrador espanhol.